Dietz, qui fut le centre d'un comté de Nassau-Dietz et de la principauté d'Orange-Nassau, puis une ville de l'ancien duché de Nassau, se trouve dans le Land de Rhénanie-Palatinat en  Allemagne, non loin de la ville de Limburg an der Lahn qui se trouve, elle, dans le Land de Hesse. 

Dietz est le nom de famille de 
 Bernard Dietz (né en 1948), footballeur allemand ;
 Bert Dietz (né en 1969), cycliste allemand ;
 Charles Dietz (1801-1888), ingénieur allemand et constructeur de tracteur à vapeur ;
 Charles Dietz-Monnin (1826-1896), homme politique français ;
 Dick Dietz (1941-2005), joueur américain de baseball ;
 Harry C. Dietz, médecin américain, qui avec le Belge Loeys identifia et caractérisa le syndrome de Loeys-Dietz ;
  (1896-1983), parolier et directeur de studio de cinéma américain ;
 Harry Frederick Dietz (1890-1954), entomologiste américain ;
 Johann Baptist Dietz (1879-1959), évêque de Fulda ;
 Johann Heinrich Wilhelm Dietz (1843-1922), homme politique allemand ;
 Jules Dietz (1847-1928), avocat et publiciste français ;
 Jules Louis Dietz, dit Claude Garry (1877-1918), acteur français ;
 Károly Dietz (1885-1969), footballeur hongrois ;
 Maria Dietz (1894-1980), femme politique ouest-allemande ;
 Thomas Dietz (né en 1982), jongleur allemand ;
 William Dietz (né en 1945), écrivain de science-fiction américain.

Famille Nassau-Dietz 
Du plus ancien au plus récent :
 Ernest-Casimir de Nassau-Dietz (1573-1632) ;
 Guillaume-Frédéric de Nassau-Dietz (1613-1664) ;
 Henri-Casimir II de Nassau-Dietz (1657-1696).

Homonymie de patronyme